Горбунов, Владимир Михайлович:Горбунов, Владимир Михайлович (1954—2017) — советский и российский актёр.
Горбунов, Владимир Михайлович (род. 1946) — лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.